

Geografia 
 Svizzera
 Pizzo Erra – montagna delle Alpi Lepontine nel cantone del Ticino

Mitologia 
 Erra – divinità appartenente alle religioni della Mesopotamia

Persone 
 Enzo Erra – politico, giornalista e saggista italiano
 Ishbi-Erra – primo re della dinastia di Isin, a Ur

Altro 
 Diocesi di Erra – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica